Земуник може бити:

 Земуник (жупа),
 Земуник Горњи,
 Земуник Доњи.